Línea E3 de Exprés.cat puede referirse a las siguientes líneas de autobuses interurbanos de Cataluña que forman la red Exprés.cat:

E3 Barcelona <-> Cerdanyola del V. <-> Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
E3 Tarragona <-> Valls
E3 Lleida <-> Alfarràs
E3 Figueres <-> Roses